La Orden de la Amistad es el nombre de varias condecoraciones de distintos paísesː

 Orden de la Amistad (Azerbaiyán);
 Orden de la Amistad (República Popular China);
 Orden de la Amistad (Corea del Norte);
 Orden de la Amistad (Kazajistán);
 Orden de la Amistad (Rusia);
 Orden de la Amistad (Uzbekistán)
 Orden de la Amistad (Vietnam).